stolica, dio namještaja za sjedenje
 Stolice, mjesto u Srbiji
 Stolice (drama)
 stolica, eufemizam za izmet
 stolica, ili glavni grad neke države